The Flowers peut désigner :

 The Flowers, groupe de pop punk chinois
 The Flowers, groupe de post-punk écossais